Натали Летисия Моралес-Родс (; род.6 июня 1972) — американская журналистка, телеведущая и актриса.

Карьера 
Натали наиболее известна как одна из ведущих шоу «Today», которое она ведёт с 2001 года.

В 2007 году Натали получила премию «Эмми» в номинации «Превосходство в утреннем программирование» за ведение этого шоу, а в 2012 году, так же за ведение этого шоу, получила номинацию «Любимая дневная телеведущая» премии «Teen Choice Awards».

В 2011 году сыграла роль Каролин Вулф в эпизоде «Большой запуск» телесериала «».

Личная жизнь 
С 22 августа 1998 года Натали замужем за Джозефом Родсом. У супругов есть два сына — Джозеф Стоктон Родс (род.2004) и Люк Хадсон Родс (род.09.09.2008).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки